

en français 
 Service spécial de la protection de l'État de l’Azerbaïdjan, la Garde nationale de l'Azerbaïdjan ;

en anglais 
 Securitisation Special Purpose Entity - en français : fonds commun de créances (FCC) de titrisation, ou fonds commun de titrisation, un véhicule de titrisation, dans le domaine de la finance ;
 Subacute sclerosing panencephalitis - en français : la panencéphalite sclérosante subaiguë.